Заржицький () — польське прізвище; має жіночу форму «Заржицька».

Відомі носії 

 Олександр Зажицький (1834—1895) — польський піаніст, композитор та музичний педагог.
 Заржицький Григорій Григорович (1894—1937) — радянський партійний і державний діяч, перший голова Ярославського облвиконкому.
 Заржицький Йосип Миколайович — Георгіївський кавалер (№ 4492; 18 грудня 1830)
 Заржицький Микола Вікторович (. 1979) — казахстанський хокеїст, нападник ХК «Астана» та збірної Казахстану.

Заржицька 
 Заржицька Ганна Яківна (1907—1994) — відома в 1920-1930-ті роки російська актриса, пізніше знімалася в «другорядних» ролях та епізодах.

польські прізвища